El término napolitano (relativo o perteneciente a Nápoles) hace referencia a:

El gentilicio masculino de la ciudad de Nápoles, Italia.
El idioma napolitano.

Y a las siguientes personas:

Giorgio Napolitano, ex Presidente de la República Italiana.
Danilo Napolitano, ciclista profesional italiano.
Pappo Napolitano, músico de rock argentino.